Список гір у Боснії і Герцеговині, вершини яких вищі за 1500 м.

Посилання 
 

Гори Боснії і Герцеговини
Боснія і Герцеговина